La Druga savezna liga SFRJ 1984-1985, conosciuta semplicemente come Druga liga 1984-1985, fu la 39ª edizione della seconda divisione del campionato jugoslavo di calcio.

Questa fu la ventiduesima edizione basata su due gironi. Nel girone Ovest (Grupa Zapad) furono incluse le squadre provenienti da Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Voivodina; mentre nel girone Est (Grupa Istok) quelle provenienti da Serbia Centrale, Kosovo, Montenegro e Macedonia.

Vennero promosse in Prva Liga 1985-1986 le vincitrici dei due gironi. Retrocessero in terza divisione 8 squadre in totale: le ultime 3 di ogni girone, più altre due dipendentemente dalla area di provenienza delle retrocesse dalla categoria superiore.Dato che dalla Prva Liga 1984-1985 retrocessero una squadra bosniaca ed una serba, dalla Druga liga scesero 4 compagini dal girone Ovest e 4 da quello Est.

Provenienza

Girone Ovest

Profili

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1985-1986.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Girone Est

Profili

Classifica 
 Nel gennaio 1985 il Galenika cambia il nome in .

Legenda:
      Promossa in Prva Liga 1985-1986.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in terza divisione jugoslava 1985-1986.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.

Risultati

Classifica marcatori

Note

In Coppa di Jugoslavia 

La squadra di Druga Liga che ha fatto più strada è la  che ha raggiunto i quarti di finale.

Bibliografia

Voci correlate 
Prva Liga 1984-1985
Kup Maršala Tita 1984-1985

Collegamenti esterni 
  Stagione 1984-1985 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Stagione 1984-1985 su exYUfudbal
  Stagione 1984-85 su sportsport.ba
  Stagione 1984-1985 e risultati su rsssf.com
  Classifiche 1984-1985 su izbrisani

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985
Campionato jugoslavo di calcio
Stagioni della Druga Liga jugoslava